Język mandaryński – może oznaczać:
 Standardowy język mandaryński – oparty na dialekcie pekińskim ustandardyzowany język chiński, urzędowy język ChRL, Republiki Chińskiej (Tajwanu) i Singapuru.
 Jeden z języków mandaryńskich, używanych w północnych Chinach, lub zbiorowo wszystkie te języki, gdy traktowane są jako grupa dialektów, a nie oddzielne języki.